Jucho ist der Familienname folgender Personen: 
 Caspar Heinrich Jucho (1843–1906), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Friedrich Siegmund Jucho (1805–1884), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Heinrich Jucho (1878–1932), deutscher Ingenieur und Unternehmer

Jucho bezeichnet: 
 C.H. Jucho, Stahlbaufirma, die von 1877 bis 1974 bestand